Il existe deux batailles de Dunbar:
 Bataille de Dunbar (1296) : lors des guerres d'indépendance de l'Écosse
 Bataille de Dunbar (1650) : lors de la troisième guerre civile anglaise

Dunbar